Johann Strauss (pai) — ou Johann Strauss I; compositor, que tornou famosa a valsa (1804-1849)
 Johann Strauss (filho) — ou Johann Strauss II; compositor, filho de Johann I, conhecido como o "Rei da Valsa" (1825-1899)
 Josef Strauss — compositor, filho de Johann I (1827-1870)
 Eduard Strauss — compositor, filho de Johann I (1835-1916)
 Richard Strauss — compositor e maestro alemão, autor de Also sprach Zarathustra (1864-1949)
 Joseph Strauss — engenheiro-chefe da ponte Golden Gate (1870–1938)
 Leo Strauss — filósofo do Straussianismo (1899–1973)
 Strauss Group — conglomerado alimentício e de bebidas israelense

Desambiguações de sobrenomes